Vroom in the Night Sky — компьютерная игра в жанре action, разработанная и изданная компанией Poisoft, была выпущена в 2017 году, эксклюзивно для приставки Nintendo Switch.

Игровой процесс 
Игрок — волшебная девушка, которая катается на летающем скутере и собирает предметы под названием «Звёздная пыль», одновременно стреляя ракетами по гигантским кругам, чтобы открыть портал. Игрок также может зарабатывать «Звёздную пыль» за выполнение «крутых движений», которые можно потратить на новые скутеры.

Сюжет 
Игрока зовут «Волшебная девушка Луна», и он пытается открыть портал, известный как «Волшебные врата». Другие персонажи в игре включают летающее существо и злую ведьму.

Отзывы критиков 
Игра получила негативные отзывы.

Примечания 

Компьютерные игры 2017 года